Die Flamsteed-Bezeichnungen von R bis T.



Scorpius (Skorpion)

Serpens (Schlange)

Sextans (Sextant)

Sagitta (Pfeil)

Sagittarius (Schütze)

Taurus (Stier)

Triangulum (Dreieck)

Tucana (Tukan)

Legende

Siehe auch 

 Liste der nicht mehr verwendeten Flamsteed-Bezeichnungen
 Liste der Bayer-Bezeichnungen von R bis T

FlamsteedBezeichnung R